Froissart ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Froissart (1337–um 1405), französischer Historiker
 Marcel Froissart (1934–2015), französischer Physiker

Siehe auch:

 Sophie Froissard, französische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Autorin